Le Grand Prix moto d'Italie 2012 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 13 au  sur le circuit du Mugello devant plus de 64 165 spectateurs (88 714 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Notes:
Johann Zarco a reçu une pénalité de quinze place pendant les essais libres pour avoir couru d'une manière irresponsable, occasionnant une collision avec Pol Espargaró.

Résultats des Moto3

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Notes et références 

Grand Prix moto d'Italie
Sport en Italie en 2012
Italie
Sport en juillet 2012